Het ATP-toernooi van Buenos Aires (met de officiële naam Topper South American Open) werd gespeeld van 8 tot en met 14 november 1993. Er werd gespeeld op gravelbanen in de Argentijnse stad Buenos Aires.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Buenos Aires
ATP-toernooi van Buenos Aires